Морские динозавры: Путешествие в доисторический мир () — документальный фильм, снятый в 2010 году режиссёром Ронаном Шапаленом. Фильм доступен также в формате 3D.

Сюжет 
В начале фильма говорится о том, как в 1770 году в каменоломнях Маастрихта, Нидерланды на глубине 27 метров под землей обнаружили череп неизвестного существа, которое позже окрестили неизвестное животное из Маастрихта.

Далее сюжет разворачивается в наши дни. Любознательная девочка Джули смотрит на большой аквариум с рыбами. К ней подходит неизвестный учёный, который и будет рассказывать на протяжении фильма. 65 млн лет назад рептилии правили всей Землёй и вымерли. Человек говорит, когда вымерли динозавры, и когда появились люди, и, наконец, когда появилась жизнь и сама Земля. Всё это представляется на циферблате часов.

Просматривается 3 отряда морских рептилий: ихтиозавры (миксозавры, шонизавры, офтальмозавры), плезиозавры (Эласмозавры, лиоплевродоны, кронозавры, ромалеозавры) и мозазавры (прогнатодоны). Каждый отряд доминировал в определённый период: ихтиозавры — триасовый, плезиозавры — юрский, и мозазавры — в меловой. Впоследствии окажется, что этот человек — не кто иной, как Жорж Кювье — основатель современной палеонтологии.

Показанные животные 
 Танистрофей
 Миксозавр
 Шонизавр
 Паразауролоф
 Плакодонты
 Кетцалькоатль
 Аммониты
 Офтальмозавр
 Лиоплевродон
 Лидзихтис
 Эласмозавр
 Кронозавр
 Ромалеозавр
 Кретоксирина
 Прогнатодон
 Мозазавр
 Ксифактинус
 Мегалозавр
 Брахиозавр
 Стегозавр
 Архелон

Ссылки 
 Морские динозавры на сайте Kinofilms
 «Морские динозавры 3D: Путешествие в доисторический мир» на сайте Государственного Дарвиновского музея
 HMmagazine

Фильмы 2010 года в 3D
Фильмы о динозаврах
Фильмы IMAX
Короткометражные фильмы 2000-х годов
Фильмы Франции в 3D